Бханга:
 Бханга — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Бханга — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Фаридпур.